Nicholas, een jongensnaam, afgeleid van Nicolaas
Nicholas (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Nicholas (televisieprogramma), een goochelprogramma op VTM